Toponímia:
 Castillo-Albaráñez, municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Castillo de Bayuela, municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa 
 Castillo de Garcimuñoz, municipi de la província de Conca (comunitat autònoma de Castella - la Manxa) 
 El Castillo de las Guardas, localitat de la província de Sevilla (Andalusia, Espanya)
 Castillo de Locubín, municipi de la província de Jaén, a la comarca de Sierra Sur 
 Cova d'El Castillo, jaciment arqueològic al complex de les coves del Monte Castillo, a Puente Viesgo (Cantàbria)
 Plaça del Castillo, plaça al centre de Pamplona (Navarra)
 Biografies:
 Aina Maria Castillo Ferrer (Palma, 1971), política mallorquina del Partit Popular de Balears 
 Alonso del Castillo (Granada, segle XVI - 1610), metge i traductor morisc 
 Carmelo Castillo (San Francisco de Macorís, 1958-Santo Domingo, 2015), jugador de beisbol dominicà, que jugava en la posició de jardiner dret 
 Carlos Castillo Armas (Santa Lucía Cotzumalguapa, 1914 - Ciutat de Guatemala, 1957), militar i polític guatemalenc 
 Cátulo Castillo (Buenos Aires, Argentina, 1906 - 1975), compositor i escriptor argentí
 David Castillo i Buïls (Barcelona, 1961), escriptor i crític literari català 
 Eugenio Castillo Navarro (1939 /1940 - Barcelona, 2006), periodista gràfic 
 Ezequiel Marcelo Castillo Montes (Buenos Aires, 1967), futbolista argentí que ocupava plaça de defensa 
 Ferran Castillo, músic o tractadista musical català del segle XV 
 Francisco Castillo Fajardo, Marquès de Villadarias, militar espanyol al servei de Felip V durant la Guerra de Successió Espanyola
 Francisco del Castillo y Vintimilla (Brussel·les, 1692 - Jaén, Espanya, 1749), eclesiàstic belga descendent d'espanyols
 Gilda Castillo Baraya (1955, Ciutat de Mèxic), artista plàstica i escriptora mexicana
 Graciana del Castillo, economista, professora, escriptora i empresària uruguaiana

 Joan del Castillo (Belmonte, 1595 – Paraguai, 1628), missioner catòlic martiritzat a Amèrica del Sud
 José Castillo, diversos personatges
 Josep Castillo i Escalona (Barcelona, 1921 - Sentmenat, 2011), actor, dramaturg i empresari teatral
 Juan Guillermo Castillo Iriart (Montevideo, 1978), futbolista uruguaià 
 Juan José Castillo Biesa (Luna, Saragossa, 1921 - Barcelona, 2001), periodista esportiu aragonès instal·lat a Barcelona
 Hernando del Castillo (segles XV-XVI), llibreter i editor castellà
 María del Pilar del Castillo Vera (Nador, Marroc, 1952), política espanyola, Ministra d'Educació, Cultura i Esports durant el segon govern de José María Aznar
 María Teresa Castillo  (Cúa, 1908 - Caracas, 2012), activista, periodista i diputada veneçolana
 Mariano Castillo, diversos personatges 

 Nery Alberto Castillo Confalonieri (1984, San Luis Potosí), futbolista mexicà 
 Pedro Castillo Terrones

 Ramón Castillo o Ramón S. Castillo (San Fernando del Valle de Catamarca, 1873 - Buenos Aires, 1944), advocat, jutge i polític argentí conservador del Partit Demòcrata Nacional, Vicepresident de la Nació el 1938

 Ricard Castillo i Cofiño (Barcelona, 1926 - 2001), metge català 
 Xabier Castillo Aranburu (Durango, 1986), jugador basc que juga com a lateral esquerre 
 Xavi Castillo (Onda, 1967), actor de teatre